Aulnoy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Aulnoy im Département Seine-et-Marne
 Aulnoy-lez-Valenciennes im Département Nord
 Aulnoy-sur-Aubeim Département Haute-Marne

Aulnoy ist der Familienname folgender Personen:
 Marie-Catherine d’Aulnoy, (* um 1650–1705), französische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Aulnois